Kanawha (Iowa), een city in de Amerikaanse staat Iowa
 Kanawha (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Kanawha (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Kanawha (Californië), een voormalige nederzetting in Californië
 Kanawha (rivier), een zijrivier van de Ohio in West Virginia
 Kanawha County, een county van de Amerikaanse staat West Virginia